Hugo Höglund kan syfta på:

 Hugo Höglund (1889–1975), svensk politiker.
 Hugo Höglund (1904–1996), svensk militär.